Jack Hughes (1866–?) angol labdarúgó
 Jack Hughes (1890–1962) kanadai jégkorongozó, olimpiai bajnok edző
 Jack Hughes (1910–1998) ausztrál szakszervezeti tag és kommunista
 Jack Hughes (1957) amerikai jégkorongozó
 Jack Hughes (1992) angol rögbiző
 Jack Hughes (2001) amerikai jégkorongozó